Tellinoidea är en överfamilj av musslor. Tellinoidea ingår i ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Tellinoidea 212 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Tellinoidea